Dharmapuri (district), een district van de Indiase staat Tamil Nadu
 Dharmapuri (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Dharmapuri